

Тісульський район — колишній район, Кемеровська область (1924-1932)
 Тісульський район — колишній район, Кемеровська область (1931-2004), у період 1931-1935 років називався Маріїнсько-Посадський район